El término marcha puede hacer referencia, en esta enciclopedia:

 a una marcha, una obra musical:
 a una marcha fúnebre;
 a una marcha militar;
 a una marcha procesional;
 a una marcha nupcial, la música interpretada en una boda;
 a una marcha redoblada o pasodoble;
 a una marcha circense, de paso apresurado;
 a Marcha, un semanario uruguayo en 1939-1974;
 a la andadura, la forma de caminar de algunos animales, incluido el ser humano;
 a una marcha atlética, modalidad del atletismo;
 a una marcha, el movimiento de las tropas;
a una marcha o movilización social, un acto de protesta en la cual determinados movimientos sociales manifiestan su descontento de manera pública;
 a Marcha, una cantante holandesa;
 a la marcha, cada una de las posiciones motrices en el cambio de velocidades de un vehículo.